Josh Anderson peut désigner :
 Josh Anderson (né en 1982), joueur de baseball américain ;
 Josh Anderson (né en 1994), joueur de hockey sur glace canadien.